Der Mercedes-Benz EQE SUV (interne Bezeichnung: X 294) ist ein batterieelektrisch angetriebenes SUV der oberen Mittelklasse der Mercedes-Benz Group.

Hintergrund 
Ende September 2022 wurde bekannt, dass der Autobauer Mercedes EQE SUV Mitte Oktober als jüngstes Modell der Submarke Mercedes-EQ vorstellen will. Der Produktionsstandort wurde dabei für den weiteren Jahresverlauf angekündigt und das Mercedes-Benz-Werk Tuscaloosa im US-Bundesstaat Alabama als Ort der Montage. Ergänzend zur regulären Version war vor dem Produktionsstart zudem zu lesen, dass es auch eine Baureihe seitens Mercedes-AMG geben wird.

Der Wagen ist unterhalb des Mercedes-Benz EQS SUV X 296 platziert und nutzt die gleiche technische Basis wie der Mercedes-Benz EQE (interne Bezeichnung: V 295).

Technische Daten

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

294
Kombi
Elektroautomodell